Lista de clubes de futebol da Suíça

Entre os principais clubes da Suíça estão:

 FC Aarau,
 FC Basel 1893,
 AC Bellinzona,
 FC Sion,
 FC Vaduz,
 FC Zürich,
 Grasshopper-Club,
 FC Luzern,
 Neuchâtel Xamax FC,
 BSC Young Boys.

Futebol da Suíça
Suica
Clubes Futebol